Vice (sustantivo en inglés que significa «vicio») puede referirse a:
Vice, revista especializada en artes, cultura y noticias.
Vice, personaje de la saga de videojuegos The King of Fighters.
VICE (VersatIle Commodore Emulator), un programa informático que emula a la gama de ordenadores Commodore de 8 bits.
Vice, película de 2018 sobre el vicepresidente Dick Cheney.
 Vice, distrito de la provincia de Sechura, departamento del Perú, al norte del Perú.